Дожить до рассвета — повесть 1972 года белорусского писателя Василя Быкова.
 Дожить до рассвета — компьютерная игра в жанре интерактивного кино с элементами survival horror, разработанная студией Supermassive Games.
 Дожить до рассвета — экранизация повести Василя Быкова 1975 года.
  — американский фильм 2007 года.